Eugène Soubeiran (1797-1858), pharmacien français
 Jules Delon-Soubeiran (1837-1900), homme politique français
 Augustine Soubeiran (1858-1933), directrice de pensionnat et philanthrope française

Voir aussi 
 .